Белко́вщина () — агрогородок в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Коренёвского сельсовета.

Расположен в центральной части района на левобережьи реки Гервятка. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 6,5 км, до центра сельсовета деревни Корени по прямой — 6,5 км. Ближайшие населённые пункты — Осиновка, Слабсны, Хотени. Площадь занимаемой территории составляет 0,5510 км², протяжённость границ 3950 м.

Согласно переписи население агрогородка в 1999 году насчитывало 128 человек.

До 2008 года Белковщина была центром Белковщинского сельсовета.

Автомобильной дорогой местного значения  агрогородок связан с автодорогой республиканского значения  Сморгонь — Молодечно. Также Белковщина связана дорогами местного значения:
  со Сморгонью и Ябровичами;
  с Караваями.

Через населённый пункт проходят регулярные автобусные маршруты:
 Сморгонь — Стрипуны
 Сморгонь — Ябровичи

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Агрогородки Сморгонского района